El topónimo Carirubana hace referencia a varias realidades geográficas, todas ubicadas en la península de Paraguaná (Venezuela), pero distintas en sí por su tamaño y características. Carirubana entonces puede referirse a:

 Municipio Carirubana, división territorial del estado Falcón.
 Parroquia Carirubana, división territorial del municipio homónimo y una de las 4 parroquias que lo integran.
 Pueblo de Carirubana, pequeña comunidad costera de la ciudad de Punto Fijo.